Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04  nelle competizioni ufficiali della stagione 2013-2014.

Stagione 
Nella stagione 2013-2014 lo Schalke, allenato da Jens Keller, concluse il campionato di Bundesliga al 3º posto. In coppa di Germania lo Schalke fu eliminato agli ottavi di finale dall'. In Champions League lo Schalke fu eliminato agli ottavi di finale dal .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Jens Keller
 Allenatore in seconda: Peter Hermann, Sven Hübscher
 Preparatore dei portieri: Holger Gehrke
 Preparatori atletici: Ruwen Faller

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Champions League

Play-off

Fase a gironi

Fase a eliminazione diretta

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 
 

2013-2014